Andrew Nicholson puede hacer referencia a:
Andrew Nicholson, baloncestista canadiense.
Andrew Clifton Nicholson, jinete neozelandés.